Dreckspatzplatz (Originaltitel: Dirtgirlworld) ist eine australisch-kanadisch-amerikanische Animationsserie aus dem Jahr 2009. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 8. September 2014 auf KiKA statt. Zudem wurde die Serie auf DVD veröffentlicht.

Handlung 
Der „Dreckspatzplatz“ ist ein Paradies für Kinder. Dies wissen auch das kleine Mädchen Dreckspatz und ihre Freunde Bastel-Jan, Grabi und Ken und buddeln, matschen und singen dort zu allen Jahreszeiten. Zudem beschäftigen sie sich mit Gärtnern, lernen über die Natur und pflanzen, pflegen und ernten. Dabei setzten sie auch viele unkonventionelle Recyclingideen ein und erleben viele Abenteuer.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde produziert von Mememe Productions und Decode Entertainment. Das Konzept stammt von Cate McQuillen, Autor war auch Craig Martin. Regie führten Hana Kukal, Jean Camden und Justine Flynn. Für den Schnitt waren Mick Jones, Martin Jefferson und Linda Ung verantwortlich und die Musik komponierten W. Paul Agar und Hewey Eustace.

Die 52 Folgen wurden erstmals ab dem 6. Oktober 2009 von CBC/Radio-Canada ausgestrahlt. Vom 8. September bis 18. November 2014 wurde Dreckspatzplatz von KiKA auf Deutsch gezeigt und danach mehrfach wiederholt. Außerdem wurde die Serie in Australien, Großbritannien und den USA ausgestrahlt.

Episodenliste

Weblinks 
 offizielle Website
 
 
 Dreckspatzplatz auf KiKA.de

Animationsserie
Fernsehserie (Australien)
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2000er Jahre